Peraleda de San Román kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Peraleda de San Román (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Peraleda de San Román (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar